Franciszek Paprocki (1723-po 2 VII 1805) – jezuita, historyk i wydawca
 Franciszek Paprocki (1911-1978) – polski historyk i archiwista